Gradient (matemàtiques), camp vectorial que indica en cada punt del camp escalar la direcció del màxim increment d'ell mateix
 Gradient electroquímic, variació espacial tant del potencial elèctric com de la concentració de substància a través d'una membrana 
 Gradient geotèrmic, variació de la temperatura de la Terra en profunditat 
 Gradient de pressió, quantitat física que descriu en quina direcció i a quina taxa canvia la pressió al voltant d'un punt
 Gradient tèrmic, quantitat física que descriu en quina direcció i a quin ritme canvia més ràpidament la temperatura als voltants d'un punt 
 Vent de gradient, aproximació física al vent real